VAP peut faire référence à :

Versatile Aggregate Profiler, un outil d'analyse de données génomique;
VAP (Video & Audio Project), une entreprise japonaise de divertissement ;
Valorisation de l'Activité en Psychiatrie ;
validation d'acquis professionnels, dans le système de formation français ;
Véhicule à assistance pneumatique ;
Vap, un moteur de  créé par la société française ABG, dans les années de l'après-guerre.
VAP (Virtual Access Point), Point d'accès virtuel, une méthode d'utilisation de plusieurs BSSID (Basic Service Set Identifier) sur un seul point d'accès physique sans fil.

Sigle de 3 caractères